Андреас Фейнингер (, 27 декабря 1906, Париж — 18 февраля 1999, Нью-Йорк) — немецкий и американский фотограф.

Биография 
Сын художника-экспрессиониста, преподавателя Баухауса Лионеля Фейнингера. Изучал архитектуру в Дессау и Гамбурге (1928—1931), год работал в Париже ассистентом у Ле Корбюзье. В 1936 бросил архитектуру, переехал в Стокгольм и занялся фотографией. Выпустил альбом Стокгольм (1936). В 1939, когда шведское правительство запретило проживающим в стране иностранцам водить автомобили и пользоваться фотоаппаратом, эмигрировал в США. Опубликовал книгу Новые пути в фотографии (1939). С 1943 по 1962 постоянно сотрудничал с журналом Life. В дальнейшем работал как свободный художник.

Творчество 
Файнингер обладал способностью к комбинированию содержимого фотографии с формальными критериями, такими как композиция, перспектива и конструкция. Прославился фотографиями Нью-Йорка, а также снимками природы. Работы Андреаса охватывали целый спектр фотографической деятельности: от уличных живых сцен до тщательно выбранных городских видов, от почти абстрактных пейзажей до мельчайших растений, камней, раковин. Издал ряд ценных учебных книг по фотоискусству.

Признание 
Премия Роберта Ливетта от Американского фотографического общества (1966). Премия Международного центра фотоискусства (Нью-Йорк) за жизненное достижение (1991). Премия Германской фотографической ассоциации (1998).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Работы в музеях мира
 Избранные фотоработы